Janne Juhani Niskala (né le  à Västerås en Suède) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 2000, il commence sa carrière en senior avec le Lukko Rauma dans la SM-liiga. En 2004 il est choisi au cours du repêchage d'entrée de la Ligue nationale de hockey par les Predators de Nashville en , . En 2007, il part en Amérique du Nord et est assigné aux Admirals de Milwaukee dans la Ligue américaine de hockey. Niskala a été transféré aux Flyers de Philadelphie le  en échange de Triston Grant et d'un choix de septième ronde en repêchage 2009. Quelques jours plus tard, le , il est échangé au Lightning de Tampa Bay en retour d'un choix de sixième ronde au repêchage 2009. Il commence la saison avec le Lightning et marque son premier but dans la LNH contre les Hurricanes de la Caroline le . Retranché de l'effectif, il signe en novembre au Frölunda HC.

Carrière internationale 
Il représente la Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
SM-liiga
Élu meilleur joueur du mois de .
KHL
 2011 : participe avec l'équipe Est au troisième Match des étoiles.
2012 : participe au quatrième Match des étoiles avec l'association de l'Ouest.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2000-2001|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 18|| 0|| 0|| 0|| 0|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2000-2001|| Uusikaupunki Jää-Kotkat|| Mestis|| 13|| 4|| 1|| 5|| 43|| || || || || 
|-
| 2000-2001|| Manchester Storm|| Superleague || 10|| 0|| 1|| 1|| 8|| 6|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2001-2002|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 55|| 7|| 13|| 20|| 81|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2002-2003|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 46|| 4|| 5|| 9|| 40|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2003-2004|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 55|| 21|| 15|| 36|| 73|| 4|| 0|| 0|| 0|| 16
|-
| 2004-2005|| Lukko Rauma|| SM-liiga|| 44|| 9|| 12|| 21|| 63|| 9|| 5|| 2|| 7|| 4
|-
| 2005-2006|| EV Zoug|| LNA|| 44|| 12|| 17|| 29|| 50|| 7|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2006-2007|| Färjestads BK|| Elitserien|| 53|| 19|| 30|| 49|| 62|| || || || || 
|-
| 2007-2008|| Admirals de Milwaukee|| LAH|| 80|| 19|| 25|| 44|| 81|| 6|| 0|| 1|| 1|| 8
|-
| 2008-2009|| Lightning de Tampa Bay|| LNH|| 6|| 1|| 2|| 3|| 6|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2008-2009|| Frölunda HC|| Elitserien|| 35|| 9|| 10|| 19|| 20|| 11|| 3|| 3|| 6|| 8
|-
| 2009-2010|| Frölunda HC|| Elitserien|| 50|| 12|| 16|| 28|| 34|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 54|| 11|| 19|| 30|| 30|| 19|| 0|| 4|| 4|| 14
|-
| 2011-2012|| Atlant Mytichtchi || KHL || 54|| 12|| 21|| 33|| 32|| 12|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| rowspan=2|2012-2013|| Atlant Mytichtchi || KHL || 14|| 1|| 3|| 4|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|Dinamo Minsk || KHL || 37|| 7|| 8|| 15|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Atlant Mytichtchi || KHL || 38|| 2|| 5|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Lukko Rauma || Liiga || 60 || 14 || 16 || 30 || 71 || 14 || 2 || 3 || 5 || 8
|-
| 2015-2016 || Lukko Rauma || Liiga || 56 || 10 || 24 || 34 || 46 || 5 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2016-2017 || Lukko Rauma || Liiga || 43 || 11 || 6 || 17 || 12 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || Lukko Rauma || Liiga || 54 || 9 || 19 || 28 || 28 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Lukko Rauma || Liiga || 44 || 1 || 8 || 9 || 12 || -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international 

|-
| 2001 || align="left"| Championnat du monde junior ||7 || 0|| 0|| 0|| 10|| 0||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2008 ||align="left"| Championnat du monde || 9|| 2|| 2|| 4|| 2|| +1||align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde ||7||0||0||0|| 2||0||align="left"| Cinquième place
|-
| 2010 || align="left"| Jeux olympiques || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| -2||align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 4|| -2||align="left"| Sixième place
|-
|2011 ||align="left"| Championnat du monde || 9|| 1|| 3|| 4|| 4|| +6||align="left"| Médaille d'or
|-
| 2012 || align="left"| Championnat du monde || 10|| 3|| 1|| 4|| 10|| 0|| align="left"| Quatrième place

Références 

Naissance en septembre 1981
Naissance à Västerås
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Milwaukee (LAH)
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du EV Zoug
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Frölunda Indians
Joueur du Manchester Storm (1995-2002)
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du HK Dinamo Minsk
Champion du monde de hockey sur glace
Médaillé de bronze olympique finlandais
Défenseur de hockey sur glace
Gagnant du trophée Juha-Rantasila